XVII Московский международный кинофестиваль состоялся в 1991 году. Открылся 8 июля 1991 года.

Жюри 
Председатель жюри:
 Олег Янковский, актёр (СССР)

Состав жюри:

 Марта Месарош — peжиссёp (Венгрия)
 Габриэле Рорер-Кумлин — продюсер (ФРГ)
 Кан Су Йён — актриса (Республика Корея)
 Мишель Мерсье — актриса (Франция)
 Душан Макавеев — peжиссёp (Югославия)
 Луиджи Маньи — peжиссёp (Италия)
 Мануэль Гутьеррес Арагон — peжиссёp (Испания)

Фильмы-участники 
 «Бесшумный порох» — Gluvi barut (Югославия, peжиссёp Бато Ченгич)
 «Блестящий ход» — Коллективный иск / Class action (США, peжиссёp Майкл Эптид)
 «Вот она, свобода!» — Itt a szabadsag! (Венгрия, peжиссёp Петер Вайда)
 «Дорз» — The Doors (США, peжиссёp Оливер Стоун)
 «Домашнее задание» — La tarea (Мексика, peжиссёp Хайме Умберто Эрмосильо)
 «Дон Жуан в аду» — Don Juan en los infiernos (Испания, peжиссёp Гонсало Суарес)
 «Египтянин» — Война в Египте / Аль-муатын аль-миссри (Египет, peжиссёp Салах Абу Сейф)
 «Мадам Бовари» — Madame Bovary (Франция, peжиссёp Клод Шаброль)
 «Невесты» — (КНР, peжиссёp Ван Цзинь)
 «Отец» — Father (Австралия, peжиссёp Джон Пауэр)
 «Отныне и навеки» — Immer und ewig (Швейцария, peжиссёp Самир)
 «Пари» — Zaklad (Польша, peжиссёp Тереза Котлярчик)
 «Пегий пёс, бегущий краем моря» — (СССР — ФРГ, peжиссёp Карен Геворкян)
 «Под вечер» — Verso sera (Италия-Франция, peжиссёp Франческа Аркибуджи)
 «Путь в Чонсон» — Чёнсонгуро ганункил (Республика Корея, peжиссёp Ли Ду Ён)
 «Пыль человеческая» — Матти манушулу (Индия, peжиссёp Б. Нарсинг Рао)
 «Ромео» — Romeo (Нидерланды, peжиссёp Рита Хорст)
 «Сад» — The garden (Великобритания — Германия, peжиссёp Дерек Джармен)
 «Страховой агент» — The adjuster (Канада, peжиссёp Атом Эгоян)
 «Сукины дети» — (СССР, peжиссёp Леонид Филатов)
 «Тоска по дому Валериана Врубеля» — Das heimweh des Walerjan Wrobel (ФРГ, peжиссёp Рольф Шюбель)
 «Финал кубка» — Гмар гави’а (Израиль, peжиссёp Эран Риклис)

Награды 

 «Золотой Георгий»

 «Пегий пёс, бегущий краем моря» (СССР — ФРГ, реж. Карен Геворкян)

 «Специальный серебряный Георгий»

 «Страховой агент» / The adjuster (Канада, реж. Атом Эгоян)
 «Невесты» (Китай, реж. Ван Цзинь)

 «Серебряный Георгий»

 Актёры Мустафа Надаревич и Бранислав Лечич («Бесшумный порох»/ Gluvi barut, Югославия)
 Актриса Изабель Юппер («Мадам Бовари» / Madame Bovary, Франция)

 «Бронзовый Георгий»

Не вручался.

 Особое упоминание жюри

 «Домашнее задание» / La tarea (Мексика, реж. Хайме Умберто Эрмосильо)

 Особое упоминание

 «Разлучница», внеконкурсный фильм (СССР, реж. Амир Каракулов)
 «Тоска по дому Валериана Врубеля» / Das heimweh des Walerjan Wrobel (ФРГ, реж. Рольф Шюбель)
 «Изыди!», внеконкурсный фильм (СССР, реж. Дмитрий Астрахан)
 Программа документальных фильмов «Уральский феномен»

 Приз христианского жюри

 «Пегий пёс, бегущий краем моря» (СССР — ФРГ, реж. Карен Геворкян)

 Премия ФИПРЕССИ

 «Пегий пёс, бегущий краем моря» (СССР — ФРГ, реж. Карен Геворкян)

1991
Кинофестивали 1991 года
Июль 1991 года
1991 год в Москве